Vide (ruimte), een ruimte zonder vloer
 Jacobus Vide, componist uit de Bourgondische School (15de eeuw)
 Vide (Seia)